Slovo testudo má více významů:

 Testudo (rod) – rod želv z čeledi testudovití
 želva (formace) – synonymum pro latinský název vojenské formace